В парному розряді жіночого тенісного турніру Ameritech Cup 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Джиджі Фернандес і Яна Новотна виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Яна Новотна (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Гелена Сукова (чвертьфінал)

 Мередіт Макґрат /  Енн Сміт (чвертьфінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Ameritech Cup